Анатолий Леонидович Кадомцев (22 февраля 1920 года, Пенза — 26 апреля 1969 года, Ахтубинск) — советский военачальник, генерал-лейтенант авиации (13 апреля 1964 года), Заслуженный военный лётчик СССР (19.08.1965), командующий авиацией ПВО СССР (1966—1969).

Биография 
Родился в городе Пенза 25 февраля 1920 года.  Русский.  В 1937 году окончил среднюю школу. В 1939 году  окончил 2 курса Индустриального института в городе Куйбышеве. 

В РККА с ноября 1940 года -слушатель Военно-воздушной академии им. профессора Н. Е. Жуковского. С июля 1941 года служит старшим техником авиационной эскадрильи 13-го запасного истребительного авиационного полка (г. Кузнецк, ПриВО), где принимает участие в формировании  273-го истребительного авиационного полка (с 22.11.1942 преобразован в 31-й гвардейский), в составе которого в сентябре 1941 года выезжает на Юго-Западный фронт и принимает участие в боевых действиях. За образцовое руководство и подготовку материальной части к боевым вылетам был представлен к ордену Ленина, но  награждён орденом Красной Звезды.  Член КПСС с 1942 года. Принимает участие в Сталинградской битве.  С мая 1943 года - инженер отдела эксплуатации управления 8-й воздушной армии, в составе  Южного, 1-го, 2-го и 4-го Украинского фронтов.

В  начале 1944 года инженер-капитан Кадомцев разжалован в рядовые с направлением в штрафной батальон, где воевал стрелком-радистом. За активное участие в боевых действиях с противником, мужество и самоотверженность, проявленные при этом, судимость была снята. Восстановлен в прежнем воинском звании, возвращен на ту же должность. Из воспоминаний маршала авиации Е. Я. Савицкого, дважды Героя СССР: «Познакомился я с Кадомцевым еще в годы войны. Случилось это во время Крымской операции в одном из аэродромов, где базировалась часть корпуса, которым я командовал. Однажды мне доложили, что один из офицеров инженерной службы самовольно поднял в воздух истребитель ЯК-7Б, а при посадке не справился с управлением и поломал машину. А если говорить прямо — разбил ее. Этим летчиком и был инженер-капитан Кадомцев. Его предали суду военного трибунала и, разжаловав, направили в штрафную роту. Причем говорили, что Кадомцев еще легко отделался: как-никак боевую машину гробанул. Меня эта история заинтересовала, и я решил выяснить причины, побудившие ни в чем не запятнанного до этого офицера решиться на такой бессмысленный и нелепый поступок. Мне рассказали, что Кадомцев хотя и был прекрасным инженером, отлично справлявшимся со своими служебными обязанностями, но давно мечтал стать летчиком и каждую свободную минуту упорно изучал теорию летного дела... А на другой день я возбудил перед членом Военного совета генералом Рытовым ходатайство с просьбой оставить Кадомцева у меня в корпусе в качестве стрелка-радиста».

В мае 1944 года — вновь назначен инженером отдела эксплуатации управления 8-й воздушной армии, в это же время овладел профессией летчика-истребителя,  и в январе 1946 года назначен на должность заместителя командира эскадрильи 112-го гвардейского истребительного авиационного полка 10-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 8-й ВА. С сентября 1946 года назначен командиром эскадрильи, а затем помощником командира того же  полка по тактике воздушного боя и воздушной стрельбе, в составе 57-й ВА ПрикВО. С мая 1952 года — командир 425-го истребительного авиационного полка 108-й иад 76-й ВА ЛВО. В 1952 году заочно окончил командный факультет ВВИА им. Н. Е. Жуковского, позже и Военно-воздушную академию им. Гагарина, с отличием.

С марта 1954 года — командир 7-й истребительной авиационной дивизии ВВС ВМФ. Тихоокеанского флота (ТОФ). В 1955 году лично сбил американский бомбардировщик-разведчик, нарушивший воздушное пространство СССР, за что награжден орденом Красного Знамени. С мая 1955 года — помощник, а с января 1958 года заместитель заместитель командующего ВВС ТОФ по летной подготовке. На этой должности проявил незаурядные способности в воспитании и обучении летного состава и освоении им новой авиационной техники. С декабря 1960 года - заместителель командующего, а с июля 1966 года - командующий авиации и Член Военного Совета Войск ПВО СССР. В августе 1965 года ему одному из первых в стране было присвоено звание заслуженного военного лётчика СССР. Успешно решал сложные задачи по руководству авиацией ПВО страны,внес большой вклад в развитие современной авиации. Летал на всех типах самолетов. Оказал значительную помощь в организации ПВО Вьетнама во время войны против США, а также в ряде арабских стран во время боевых действий в 1960-х гг. 

26 апреля 1969 года Анатолий Леонидович Кадомцев погиб при полёте на экспериментальном образце самолёта МИГ-25П в г. Ахтубинск (Владимировка) Астраханской области (пожар по причине отрыва лопатки турбины). Из наградного листа: «За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебных обязанностей, наградить генерал-лейтенанта Кадомцева Анатолия Леонидовича, орденом Красного Знамени (посмертно)». Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Семья 
Сыновья,  офицеры Советской Армии: 
 Кадомцев Анатолий Анатольевич (1949—2014),
 Кадомцев Владимир Анатольевич (1957—2012).

Воинские звания 
 генерал-майор авиации (18.02.1958). 
 генерал-лейтенант авиации (13.04.1964).

Награды 
 три ордена Красного знамени (14.05.1956, 31.10.1967, 26.06.1969); 
 орден Отечественной войны II степени (05.06.1945); 
 три ордена Красной Звезды (06.11.1941, 22.05.1944, 26.10.1955,); 
 медали СССР и иностранных государств; 
 именное оружие (1960 — командующим ВВС ТОФ, 1964 — Министром обороны СССР).

Примечания

Литература 
 
 Савицкий Е. Я. Полвека с небом. М., Воениздат, 1988. С. 372-395;
  Ворожейкин А. В. Повесть о военных летчиках. М., 1991. С. 276-293;
  Ворожейкин А. В. Небо истребителя (Повести о военных летчиках). М. Военное изд., 1991;
  Микоян С. А. . Воспоминания военного летчика-испытателя. М., Техника молодежи, 2002. С. 101;
 Пономарев А. Н. Советские авиационные конструкторы. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1980. С. 78;
  Чевычелов М. Е. Тихоокеанские соколы. Владивосток, 1984. С. 1984. С. 109, 110.
 Москвителев Н. И.  Линия жизни: 60 счастливых лет в авиации. М., Наука, 2004
 В. М. Лурье. Адмиралы и генералы военно-морского флота СССР 1946—1960. М., Кучково поле, 2007
 Архив: ЦВМА, послужная карта; ф оп. 13, д. 32, л. 33, 52; ф, 5137, оп. 4 л. 4-5.

Ссылки 
 http://alkadomtsev.narod.ru/
 С. А. Микоян. Воспоминания военного летчика-испытателя. Глава 25 с описанием гибели Кадомцева].
 Е. Я. Савицкий. Полвека с небом.
 А. В. Ворожейкин. Небо истребителя (Повести о военных летчиках).
 Н. И. Москвителев. Линия жизни: 60 счастливых лет в авиации.
 Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Выпускники СамГТУ
Выпускники Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского
Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Воевавшие в ВВС СССР во время Великой Отечественной войны
Лётчики Великой Отечественной войны
Воздушные стрелки Великой Отечественной войны
Участники Сталинградской битвы
Советские военспецы во Вьетнаме  
Члены КПСС
Погибшие в авиакатастрофах в РСФСР
Похороненные на Новодевичьем кладбище